Роландас () — литовське чоловіче особове ім'я.

Відомі носії:
 Роландас Баравикас (;  1995) — литовський футболіст, захисник.
 Роландас Гімбутіс (;  1981) — литовський плавець, учасник Олімпійських Ігор 2000, 2004, 2008 років.
 Роландас Казлас (;  1969) — литовський актор театру і кіно, а також театральний режисер.
 Роландас Павільоніс (; 1944—2006) — литовський філософ, лінгвіст, громадський і політичний діяч.
 Роландас Паксас (;  1956) — литовський політик, президент Литовської Республіки з 26 лютого 2003 до 6 квітня 2004.
 Роландас Ясявичюс (;  1982) — литовський боксер, призер чемпіонату Європи (2004).

Литовські імена